De Dag (Nederlands dagblad), een voormalig Nederlands dagblad
 De Dag (Belgisch dagblad), een voormalig Belgisch dagblad
 De Dag (televisieserie), een Belgische televisieserie
 De Dag, een podcast van het Radio 1 Journaal

Zie ook 
 Dag (doorverwijspagina)